Rotoli steht für:
 Rottel, nordafrikanisches Gewichtsmaß
 Ippolito Rotoli (1914–1977), italienischer Geistlicher und Diplomat